Владимир Александрович Львов (Иоганн Францевич Гофман; 1861, Богемия, Австрийская империя — не ранее 1920) — протоиерей Православной Российской Церкви, настоятель Николаевского собора в Новороссийске (1902—1919).

Биография 
Родился в семье переселившегося в Россию чешского телеграфиста, крещён в православие с именем Владимир (1869).

Окончил Ставропольское духовное училище и Кавказскую духовную семинарию (1883).

Псаломщик в храме святых бессребреников Космы и Дамиана села Благодарное Новогригорьевского уезда Ставропольской губернии (1883).

Иерей, помощник настоятеля собора святого Николая Чудотворца в Новороссийске, законоучитель в городском одноклассном училище (1883).

Священник в Свято-Троицком Скорбященском храме Новороссийска, законоучитель в женской прогимназии, член Новороссийского отделения Кубанского областного попечительного о тюрьмах комитета (1893). Владелец дома на улице Цемесская.

С 1898 года священник и с 1902 года настоятель Николаевского собора в Новороссийске, председатель и с 1916 года почётный член Новороссийского отделения Сухумского епархиального училищного совета, член Черноморского губернского попечительного о тюрьмах комитета, законоучитель в мужской классической (1898–1902) и Александринской женской (1898–1917) гимназиях.

Протоиерей, благочинный храмов 1-го округа Черноморской губ. (1906).

Награждён орденом святой Анны III и II (1910) степени.

В 1915 году ввиду антинемецких настроений сменил фамилию Гофман на фамилию Львов.

Гласный Новороссийской городской думы (1915), казначей Черноморского общества содействия воспитанию и защиты детей (1916).

В 1917 году член Поместного собора Православной российской церкви по избранию как клирик от Сухумской епархии, участвовал в 1-й сессии, член V, XV, XVIII отделов.

В 1919 году член Союза русских национальных общин, член III отдела и 1-й комиссии Юго-Восточного Русского Церковного Собора.

В июне 1919 года запрещён в служении епископом Сухумским Сергием (Петровым). С декабря старший священник Михаило-Архангельского собора в Сочи.

Сочинения 

 Слово при отпевании прот. Иоанна Наумовича // Церковные ведомости. Приб. 1891. № 34.
 Еще по поводу смерти о. Парадиева // Ставропольские епархиальные ведомости. 1902. С. 376.
 Протоиерей Александр Куликов (Некролог) // Ставропольские епархиальные ведомости. 1906. С. 441.
 Стоимость и условия морского пути во Св. Землю; По поводу журнала Ставропольского съезда духовенства // Ставропольские епархиальные ведомости. 1907. С. 1316, 1373.
 Протоиерей Евгений Соколов; Посещение преосвященным Иоанном, епископом Ейским, г. Майкопа // Ставропольские епархиальные ведомости. 1909. № 28, 41.
 Проповедь и чтения для народа; История одного дара св. храму // Сотрудник Закавказской миссии. 1912. № 13, 23.
 Боязнь сектантов быть изобличенными св. угодниками Божиими; Крест священнослужителя // Сотрудник Закавказской миссии. 1913. № 1, 12.
 Уроки из современности // Сотрудник Закавказской миссии. 1915. № 9.
 Протоиерей Петр Иванович Ильинский (Некролог) // Сотрудник Закавказской миссии. 1916. № 3.

Источники 

 ГАРФ. Ф. Р-3696. Оп. 1. Д. 3. Л. 8; Архив г. Новороссийск. Ф. 24. Оп. 1. Д. 12, 17, 23–26.
 В. Г. О священнике из чехов // Ставропольские епархиальные ведомости. 1883. № 17.
 Кубанский календарь на 1894 год.
 Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям в Российской Империи. Ч. 1. 1895. С. 626; 1900. С. 319; 1903. С. 325.
 Справочная книга Черноморской губ. на 1899 г. С. 158–159, 165, 167.
 Кавказский календарь на 1885 г. С. 96; 1899. С. 307, 382; 1902. С. 342, 362, 437; 1904. 392; 1907. С. 258, 295; 1916. С. 243, 579; 1917. С. 290, 791, 853.
 Сотрудник Закавказской миссии. 1915. № 1. С. 7.
 Новороссийск, Анапа и Екатеринодар на 1916–17 гг. Ростов н/Д., 1916.
 Крячко Н., свящ. Учреждение Временного высшего церковного управления на Юго-Востоке России в 1919 г. // Вестник церковной истории. 2008. № 1 (9). С. 12.
 Юго-Восточный Русский Церковный Собор 1919 года. М., 2018 (им. указ.).
 Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов. Т. 27. Члены и делопроизводители Собора: биобиблиографический словарь / отв. ред. С. В. Чертков. — М.: Изд-во Новоспасского монастыря, 2020. — 664 с. — ISBN 978-5-87389-097-2.

Протоиереи Русской православной церкви
Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)
Персоналии по алфавиту